Runar Heltne (né le ) est un athlète norvégien, spécialiste du décathlon.

À Tiraspol, il a réalisé  points, son meilleur résultat.

Liens externes 
 

Naissance en avril 1980
Décathlonien norvégien